La casa di Mary (Superstition) – film del 1982 diretto da James W. Roberson
La casa di Mary (Burried Secrets) – film per la televisione statunitense del 1996 diretto da Michael Toshiyuki Uno